Mollweide ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brandan Mollweide (1774–1825), deutscher Mathematiker und Astronom
 Werner Mollweide (1889–1978), deutscher Maler

Siehe auch:
 Mollweidesche Formeln, trigonometrische Formeln
 Mollweide-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mollweide-Projektion, flächentreue Kartenprojektion, welche die gesamte Erdoberfläche als Ellipse darstellt